De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1986-1987 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 20 mei 1986. De zittingsperiode ging in op 3 juni 1986 en liep af op 23 juni 1987.

Er waren 75 Eerste Kamerleden, die verkozen werden door de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 20 mei 1986

CDA (26 zetels)
Jan Christiaanse, fractievoorzitter
Nico Buijsert
Piet Bukman
Pierre Coenemans
Louis van Dalen
Ruud Eijsink
Jo Franssen
Berthe Groensmit-van der Kallen
Toos Grol-Overling
Jean Hendriks
Frans de Jong
Ad Kaland
Ko Kiers
Roelof Kruisinga
Dick Kuiper
Madeleen Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn
Frits von Meijenfeld
Jef Pleumeekers
Andries Postma
Joris Schouten
Piet Steenkamp
Lies Uijterwaal-Cox
Klaas de Vries
Ed Wagemakers
Ans van der Werf-Terpstra
Rinse Zijlstra

PvdA (17 zetels)
Anne Vermeer, fractievoorzitter
Liesbeth Baarveld-Schlaman
Margreet Ermen
Trix van Kuilenburg-Lodder
Nol Maassen
Joke van der Meer
Marian van der Meer
Hans Oskamp
Jan van der Ploeg
Bertus de Rijk
Ger Schinck
Bé Stam
Nic Tummers
Frans Uijen
Adriaan van Veldhuizen
Willem van de Zandschulp
Jan Zoon

VVD (16 zetels)
Guus Zoutendijk, fractievoorzitter
Ton van Boven
Marten Burkens
Frans Feij
Molly Geertsema
Leendert Ginjaar
Han Heijmans
Henk Heijne Makkreel
Bart Hofman
David Luteijn
Tom Struick van Bemmelen
Govert van Tets
Els Veder-Smit
Jan Verbeek
Louise Vonhoff-Luijendijk
Ym van der Werff

D66 (6 zetels)
Jan Vis, fractievoorzitter
Suzanne Bischoff van Heemskerck
Hanneke Gelderblom-Lankhout
Jan Glastra van Loon
Aar de Goede
Marie-Louise Tiesinga-Autsema

SGP (2 zetels)
Driekus Barendregt, fractievoorzitter
Gerrit Holdijk

CPN (2 zetels)
Kees IJmkers, fractievoorzitter
Fenna Bolding

PSP (2 zetels)
Joop Vogt, fractievoorzitter
Titia van Leeuwen

PPR (2 zetels)
Bas de Gaay Fortman, fractievoorzitter
Henk Waltmans

GPV (1 zetel)
Jan van der Jagt, fractievoorzitter

RPF (1 zetel)
Egbert Schuurman, fractievoorzitter

Bijzonderheden
 J.P. de Jong (PPR) nam zijn benoeming tot Eerste Kamerlid niet aan. In zijn plaats werd Henk Waltmans geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1986 
 14 juli: Piet Bukman (CDA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Lubbers II. Op 9 september dat jaar werd Pieter Maris in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 27 augustus: Suzanne Bischoff van Heemskerck (D66) verliet de Eerste Kamer. Op 9 september dat jaar werd Bob van den Bos in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 13 december: Jan van der Ploeg (PvdA) overleed. Op 27 januari 1987 werd Ria Mastik-Sonneveldt in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1987 
 1 januari: Hans Oskamp (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot procescoördinator voor de overdracht van de rijksscholen. Op 13 februari dat jaar werd Leny Jansen-van der Gevel in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1986-1987